Bruhn ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Ada Bruhn Hoffmeyer (1910–1991), dänische Museumskuratorin, Forscherin und Expertin für mittelalterliche Waffen
 Albert Bruhn (* 1984), deutsch-amerikanischer Beatboxer und YouTuber, siehe Alberto (YouTuber)
 Anders Bruhn (1778–1856), schwedischer lutherischer Bischof
 Andreas Bruhn (* 1967), deutscher Musikproduzent
 Angelika Bruhn (* 1950), deutsche Verlegerin
 Annika Bruhn (* 1992), deutsche Schwimmerin
 Anton Joachim Christian Bruhn (1868–1928) Zimmermann und Fotograf
 Arnold Bruhn (1879–1961), deutscher Architekt
 Axel Bruhn (1904–1983), Rechtsanwalt und Hamburger Politiker (CDU)
 Bruno Bruhn (1872–1958), deutscher Industriemanager

 David Bruhn (1727–1782), aus Memel, evangelischer Pfarrer und Kirchenlieddichter in Berlin
 Dieter Bruhn (* 1939), deutscher Fischhändler, bekannt als Aale-Dieter
 Dirk Bruhn (* 1972), deutscher Politiker (Die Linke)
 Elena Bruhn (* 1978), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Elisabeth Bruhn (1893–1944), deutsches KPD-Mitglied und Widerstandskämpferin
 Emil Bruhn (1860–1940), evangelischer Pastor und Heimatschriftsteller
 Erik Bruhn (1928–1986), dänischer Ballett-Tänzer
 Erika Bruhn (* 1956), deutsche Sängerin und Komponistin, siehe Gitti und Erika
 Ewald Bruhn (1862–1936), deutscher klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Friedrich Wilhelm Gustav Bruhn (1853–1927), deutscher Unternehmer und Erfinder
 Georg Bruhn (1864–1921), deutscher Generalmajor
 Gustav Bruhn (1889–1944), deutscher Politiker (KPD) und Widerstandskämpfer
 Hans Bruhn (1901–1978), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Hans-Dietrich Bruhn (1937–2011), deutscher Pharmakologe und Hämatologe
 Harald Bruhn (1841–1900), deutscher Verleger
 Heinrich Bruhn (1913–1986), Professor an der Sektion Journalistik der Karl-Marx-Universität Leipzig
 Heinrich Bruhn (NSDAP-Schulungsleiter), leitender Funktionär der NSDAP, siehe Amt Rosenberg

 Ines Bruhn (* 1959), deutsche Designerin, Dozentin und Jurorin, Professur für Gestaltungsgrundlagen, Westsächsische Hochschule Zwickau/Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg, z. Zt. von der Hochschule freigestellt

 Johannes Bruhn (1898–1954), deutscher Generalmajor
 Kai-Christian Bruhn (* 1970), deutscher Archäologe
 Karl von Bruhn (1803–1877), deutscher Revolutionär
 Kirsten Bruhn (* 1969), deutsche Behindertensportlerin
 Klaus Bruhn (1928–2016), deutscher Indologe
 Linus Bruhn (* 1998), deutscher Sänger
 Manfred Bruhn (* 1949), deutscher Ökonom
 Maria Christina Bruhn (1732–1808), schwedische Unternehmerin und Erfinderin
 Matthias Bruhn (* 1966), deutscher Kunsthistoriker
 Max Bruhn (Verleger) (1895–1967), deutscher Verleger, Kaufmann und Kunsthändler
 Max Bruhn (1902–1987), deutscher Genealoge und Heimatforscher
 Moritz Bruhn (1806–1883), deutscher Verleger
 Niklas Bruhn (* 1991), deutscher Schauspieler
 Peter Bruhn (1926–2009), deutscher Bibliothekar und Bibliograph
 Phillip Bruhn (* 1955), deutscher Maler und Grafiker
 Ralf Bruhn (* 1955), deutscher Musiker, Komponist und Musikproduzent
 Richard Bruhn (1886–1964), deutscher Automobilbauer und Unternehmer
 Siglind Bruhn (* 1951), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Steffen Bruhn (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Sven Bruhn (* 1961), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Thomas Bruhn (* 1981), dänischer Handballspieler
 Waltrud Bruhn (1936–1999), deutsche Schriftstellerin und Künstlerin

 William Bruhn-Möller (1887–1964), schwedischer Ruderer
 Wolfgang Bruhn (1886–1945), deutscher Kunsthistoriker
 Zarah Bruhn (* 1991), deutsche Unternehmerin

Siehe auch 
 Brun
 Bruun
 Bruhns

Weblinks 
 Bruhn bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname